Eurostar Italia – Treni ad alta velocità delle ferrovie italiane, oggi meglio noti con la denominazione di Frecce
Eurostar (Eurotunnel) – Treni ad alta velocità che attraversano il tunnel sotto la Manica
Iveco Eurostar – autocarro e trattore stradale prodotto da Iveco.